Eporedòrix (en llatí Eporedorix) va ser un cap dels hedus. Va dirigir la cavalleria d'aquest poble enviada, a sol·licitud de Juli Cèsar, en ajuda dels romans contra Vercingetorix l'any 52 aC. Va informar a Cèsar de què Litavieus, cap dels eduins, volia col·locar a aquest poble a la confederació dels gals contra Roma, però aviat ell mateix, probablement per ambició, es va revoltar juntament amb Viridomarus, el que va fer que tots els gals passessin al costat de la resistència. Quan els gals van escollir a Vercingetorix, es va sentir decebut, ja que esperava ser elegit. Va ser enviat al front d'una força dels eduins per ajudar a Vercingetorix que estava assetjat a Alèsia. Els romans havien fet presoner a un cap eduí de nom Eporedòrix en una batalla, però aquest era probablement un personatge diferent.

Referències 

Cabdills gals
Militars gals de la Guerra de les Gàl·lies
Hedus